Діяння — діяльність; вчинок
 Діяння — відправа в церкві, під час якої читається книга про життя та дії святих апостолів.
 Діяння — середньовічний жанр історичного віршового чи прозового твору

Примітки